Bahir Dar ( bahərdar) ist die Hauptstadt der äthiopischen Provinz Amhara und die sechstgrößte Stadt Äthiopiens. 2016 hat sie etwa 297.794 Einwohner.

Bahir Dar liegt 320 km Luftlinie bzw. 578 Straßenkilometer nord-nordwestlich von Addis Abeba in ca. 1840 m Höhe am südlichen Ufer des Tanasees. Der Tanasee ist Äthiopiens größter See und Quelle des Blauen Nils. Seit 2015 ist die Tanasee-Region ein UNESCO-Biosphärenreservat. 

Der Abfluss des blauen Nils am Ostrand der Stadt wird durch das Chara-Chara-Wehr reguliert und von einer Brücke überquert.

In der Stadt befinden sich 20 christlich-orthodoxe Klöster. Die Stadt verfügt über einen Flughafen und eine Universität.

Einer der Paläste Haile Selassies steht in der Nähe der Stadt. 30 km südöstlich befinden sich die Tisissat-Wasserfälle des Blauen Nils (Abbai). Die Quelle des Blauen Nils liegt in Gish Abay im Bergland 70 km Luftlinie südlich von Bahir Dar.

Geschichte 

Die Stadt wuchs rund um eine Mission der Jesuiten, die im 16. oder 17. Jahrhundert errichtet wurde.

Am Ende des äthiopischen Bürgerkrieges wurde Bahir Dar im März 1991 von den Truppen der Volksbefreiungsfront von Tigray eingenommen.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand seit der Volkszählung 1984.

Partnerstädte 
  Cleveland, USA (seit 2004)
  Ashdod, ISR (seit 2011)

Persönlichkeiten 
 Sintayehu Vissa (* 1996), italienische Mittelstreckenläuferin

Literatur 
 Seltene Seyoum: A History of Bahir Dar Town 1936–1974. M. A. thesis, Addis Ababa University 1988.
 Seltene Seyoum: Land Alination & Urban Growth, Bahir Dar. In: David M. Andersen, Richard Rathbone: Africa’s Urban Past. James Currey, Oxford 2000, ISBN 0852557612 (UK); ISBN 0325002207 (USA)
 Seltene Seyoum: History of Bahir Dar. In: Siegbert Uhlig (Hrsg.): Encyclopaedia Aethiopica, Band 1: A–C. Harrassowitz, Wiesbaden 2003, ISBN 3-447-04746-1, S. 444.

Weblinks 

 Einwohnerzahlen (2005), siehe Tabellen B.3 und B.4 (PDF; 1,70 MB)
 Homepage des Lake Tana Biosphärenreservats
 Lake Tana-Projektseite des Naturschutzbunds (NABU) e.V.

Einzelnachweise 

Ort in Amhara
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Tanasee